Jalapa steht für

 Jalapa (Departamento), ein Departamento in Guatemala
 Jalapa (Guatemala), die Hauptstadt des gleichnamigen guatemaltekischen Departamentos
 Jalapa (Acacoyagua), Ort in Mexiko (Chiapas)
 Jalapa (Escuintla), Ort in Mexiko (Chiapas)
 Jalapa (Guerrero), Ort in Mexiko
 Jalapa (Hidalgo), Ort in Mexiko
 Jalapa (Tabasco), Ort in Mexiko
 Municipio Jalapa, Municipio im mexikanischen Bundesstaat Tabasco
 Xalapa (auch Jalapa de Enríquez), die Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaats Veracruz
 Jalapa (Nicaragua), Stadt im Verwaltungsbezirk Nueva Segovia, Nicaragua
 Jalapa (Illinois), ein kleiner Ort in Illinois, Vereinigte Staaten
 das Erzbistum Jalapa